Gli Sword furono un gruppo heavy metal canadese fondato dai fratelli Dan e Rick Hughes a St. Bruno nel 1980.

Biografia
Iniziarono la carriera come tribute band dei Kiss e solo nel 1986 realizzarono la prima demo.L'album d'esordio Metalized, edito nello stesso anno per l'Aquarius Records, si rivela un ottimo concentrato di heavy metal potente, ottimamente prodotto, ma a cui non corrispondono i risultati commerciali che la band meriterebbe.

È forse per questa ragione che nel 1988 viene pubblicato Sweet Dreams per la GWR Records, meno heavy del precedente ma sempre di alta qualità. Anche in questo caso i riscontri commerciali tardano ad arrivare. Per questo la band si scioglie durante le sessioni per il completamento del terzo album.

Nel 2006 viene pubblicata per l'Aquarius Records la raccolta The Best Of Sword, che raccoglie i pezzi migliori dei due full-length precedenti.

Nel 2011 la band torna in attività.

Il 25 Novembre 2022 esce il terzo album intitolato III via Massacre Records.

Formazione
 Rick Hughes - voce
 Mike Plant - chitarra
 Mike Larock - basso
 Dan Hughes - batteria

Discografia

Demo
 Demo '86 - 1986

Full-length
 Metalized - 1986
 Sweet Dreams - 1988
  III - 2022

Raccolte
 The Best Of Sword - 2006

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni